Juan Ortiz puede referirse a:

 Juan Ortiz de Zárate (hacia 1521-1576), conquistador  y colonizador español;
 Juan Ortiz (cautivo), marinero español que estuvo cautivo por los nativos americanos en Florida;
 Juan José Ortiz (hacia 1757-1851), sacerdote rioplatense;
 Juan Agustín Ortiz Estrada (1822-1894), militar y político argentino;
 Juan L. Ortiz (1896-1978), poeta argentino;
 Juan Osorio Ortiz (1957-), productor mexicano de telenovelas;
 Juan Manuel Ortiz (1982-), futbolista uruguayo;
 Juan Esteban Ortiz (1987-), futbolista colombiano.
 Juan Ortiz (alias Johnny O), cantante estadounidense de freestyle.